Ла Роса де Кастиља има више значења:

 Ла Роса де Кастиља (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Роса де Кастиља (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Роса де Кастиља (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Роса де Кастиља (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Роса де Кастиља, Ехидо Харамиљо де Абахо (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Роса де Кастиља (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику